Die Women’s Regional Handball League 2019/20 war die 11. Spielzeit der Women’s Regional Handball League (WRHL).

9 Spiele wurden ausweislich der Webseite der ŽRK Budućnost Podgorica gespielt. Ob die restlichen drei Spiele noch ausgetragen wurden, ist unbekannt.

Tabelle

Einzelnachweise 

2019
Handballsaison 2019/20